АГД — многозначный термин:

Аббревиатуры 
 АГД — Армия генерала Дудаева
 АГД-1А (АГД-1М) — Автомотриса грузовая дизельная
 АГД-1 — Авиагоризонт дистанционный

Топоним 
 Агд — древний город во Франции